Strada statale 55 – strada statale polacca
 Strada statale 55 dell'Isonzo – strada statale italiana